Massariothea är ett släkte av svampar. Massariothea ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Massariothea